Назаретян () — армянская фамилия

 Назаретян, Акоп Погосович (1948—2019) — российский специалист в области универсальной истории, культурной антропологии и психологии массового поведения.
  (1889—1937) — советский партийный деятель.
 Назаретян, Ара — армянский прозаик.
 Назаретян, Валерий Платонович (1943—2009) — украинский учёный, химик-органик.
 Назаретян, Карина Акоповна (род. 1984) — армянский прозаик.